InterContinental oder Intercontinental steht für:

* InterContinental Hotels Group, britische Hotelkette, darunter
 Phoenicia InterContinental Hotel, Beirut
 InterContinental Berlin
 InterContinental Davos
 InterContinental Frankfurt
 InterContinental Hamburg, 1971 erbaut, 2014 abgerissen (siehe „The Fontenay“)
 InterContinental Hannover
 InterContinental Wien